Behr steht für:

 Behr – hier zu Familiennamen
 Behr (Adelsgeschlecht), ein niedersächsisches und pommersches Uradelsgeschlecht
 Automobilfabrik Behr, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Behr (Gemüsebauunternehmen), deutsches Gemüsebauunternehmen
 Behr Bircher Cellpack BBC, ein Schweizer Industrieunternehmen
 Behr’s, ein Hamburger Fachverlag
 Behr GmbH & Co. KG, Unternehmen in Stuttgart-Feuerbach
 Behr-Gletscher, in Antarktika
 Behr-Syndrom, nach dem deutschen Augenarzt Carl Julius Peter Behr benannte Syndrome

Siehe auch:
 Ber
 Beer
 Behre
 Bähr